Максы — село в Сараевском районе Рязанской области России, входит в состав Муравлянского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 11 км на северо-восток от центра поселения села Муравлянка и в 28 км на восток от райцентра посёлка Сараи.

История 
Максы в качестве села с церковью св. муч. Параскевы, нарицаемой Пятницей, упоминается в окладных книгах 1676 года. Существовавшая в селе Максах деревянная Пятницкая церковь была построена в 1799 году. В 1806 г. дозволено было в новоустроенной церкви, вместо обветшавшего, поставить новый иконостас. В феврале 1807 года благочинный доносил Консистории, что в Пятницкой церкви новый иконостас сооружен, но еще не освящен, вследствие чего Консистория предписала благочинному вновь сооруженный иконостас освятить. В 1815 году бывшее близ церкви кладбище дозволено было, по просьбе помещика И. Дмитрева, перенести на то место, где оно находится ныне. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Высоковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 211 дворов.

С 1929 года село являлось центром Максовского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Муравлянского сельского поселения.

До 2011 года в селе работала Максовская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

Достопримечательности 
В селе находится действующая Церковь Параскевы Пятницы (2001).

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района